Tripterocalyx är ett släkte av underblomsväxter. Tripterocalyx ingår i familjen underblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Underblomsväxter
Tripterocalyx